Kurumba bezeichnet:

 eine Ethnie bzw. Kaste in Südindien, siehe Kurumba (Indien)
 deren dravidische Sprache, siehe Kurumba (Sprache)
 eine ethnische Gruppe in Burkina Faso – Westafrika, siehe Kurumba (Westafrika)
 ein Resort der Malediven auf der Insel Vihamanaafushi